Anguillara – torrente, principale immissario del Lago Trasimeno
Anguillara Sabazia – comune italiano nella città metropolitana di Roma Capitale.
Anguillara Veneta – comune italiano in provincia di Padova.
Anguillara – famiglia nobile italiana. Dominò Anguillara Sabazia dall'XI secolo fino alla fine del XVI, quando il dominio passò allo Stato Pontificio.
 Luigi Squalermo detto Anguillara – botanico italiano del XVI secolo.
Via dell'Anguillara a Firenze.